Az 1983-as női kosárlabda-Európa-bajnokságot Magyarországon rendezték 1983. szeptember 11. és szeptember 18. között. A kontinenstornán 12 csapat vett részt. Az 1960 óta valamennyi Európa-bajnokságon diadalmaskodó szovjet csapat győzött ismét, a hazai környezetben játszó magyar válogatott bronzérmes lett.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot 2 darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott az elődöntőbe, a harmadik és negyedikek az 5–8., az ötödik és hatodik helyezettek a 9–12. helyért játszhattak.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

A 9–12. helyért

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1983-as férfi kosárlabda-Európa-bajnokság

1983
Európa-bajnokság N